Hirvineva kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hirvineva (sumpmark, lat 64,70, long 25,30), Norra Österbotten, 
 Hirvineva (sumpmark, lat 64,03, long 24,87), Norra Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar